«New» es una canción new wave escrita por Gwen Stefani y Tom Dumont para el cuarto álbum de la banda No Doubt, titulado Return of Saturn. Fue lanzado como primer sencillo del álbum en 1999. llegó al puesto #30 en UK.

Lista de tracks 
American 12" vinyl single
 "New" (No Doubt club mix) – 6:18
 "New" (New & Approved extended edit) – 6:20

Australian CD maxi single
 "New" (New & Approved remix) – 4:15
 "New" (New & Approved extended remix) – 5:41
 "New" (No Doubt club mix) – 6:19

British CD single
 "New" (edit) - 4:15
 "New" (Doubt club mix) - 6:18
 "New" (New & Approved remix) - 5:40

Canciones de No Doubt
Canciones en inglés
Canciones de new wave
Canciones de 1999